Bilora é violeiro, cantor e compositor mineiro, nascido Valmir Ribeiro de Carvalho, na cidade de Santa Helena de Minas, no Vale do Mucuri. Ficou conhecido através do Festival da Música Popular Brasileira, realizado no ano de 2000 pela Rede Globo de televisão.

Discografia
 De Viola e Coração (1999)
 Tempo das Águas (2001)
 Nas Entrelinhas (2005)
 Balanciô (2012)

Ligações externas 
Canta Minas
Bilora no Dicionário Cravo Albin

www.bilora.com.br

Compositores de Minas Gerais
Violeiros de Minas Gerais
Cantores de Minas Gerais